Das Adelaide International II 2022 war ein Damen-Tennisturnier in Adelaide. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 10. bis 15. Januar 2022 im Memorial Drive Park statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die  2022 fand vom 9. bis 10. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Adelaide